Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl česko-ruský pár Petra Cetkovská a Alexandra Panovová, který se turnaje nezúčastnil.

Vítězem čtyřhry se stala třetí nasazená maďarsko-lucemburská dvojice Tímea Babosová a Mandy Minellaová, která ve finále zdolala chorvatsko-francouzské turnajové čtyřky Petrou Martićovou s Kristinou Mladenovicovou ve dvou setech 6–3 a 6–1.

Nasazení párů 
  Daniela Hantuchová /  Anabel Medinaová Garriguesová (čtvrtfinále)
  Flavia Pennettaová /  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Mandy Minellaová (vítězky)
  Petra Martićová /  Kristina Mladenovicová ''(finále)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4='''Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2013
WTA Tour 2013